La European Challenge Cup 2002-03 (; ), per motivi di sponsorizzazione nota anche come Parker Pen Cup 2002-03, fu la 7ª edizione della European Challenge Cup, competizione per club di rugby a 15 organizzata da European Rugby Cup come torneo cadetto della Heineken Cup.

 provenienti da 8 federazioni (, , , , Italia, ,  e ).

Per la prima volta nella storia del torneo, esso si svolse completamente a eliminazione diretta.
A vincere fu, al termine della finale di Reading, il  che si aggiudicò per 48 a 30 una finale tutta inglese contro il .

Lo stesso , per raggiungere la finale, dovette ricorrere al conteggio mete, perché nel doppio scontro di semifinale contro i  il punteggio comprensivo tra i due incontri fu 57-57 ma con 6 mete a 5 a proprio favore.

Formula 
La competizione si svolse completamente a eliminazione diretta.
Fino alle semifinali, incluse, il calendario previde gare di andata e ritorno, con passaggio del turno per la squadra con il miglior punteggio combinato tra le due gare.
In caso di parità si sarebbe fatto ricorso al numero di mete marcato dalle squadre in entrambi i confronti: l'unico caso occorse in semifinale tra  e  (in ordine 30-38 e 27-19, complessivo 57-57, 6 mete a 5).

Le 16 squadre eliminate al primo turno andarono a formare la griglia di partenza della competizione parallela di terzo livello, l'European Shield 2002-03.

La finale si tenne in gara unica al Madejski Stadium di Reading.

Squadre partecipanti

Incontri a eliminazione

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
 European Shield 2002-2003